Pontogenia är ett släkte av ringmaskar. Pontogenia ingår i familjen Aphroditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Pontogenia